Светлейший князь (с 1873) Николай Петрович Лопухин-Демидов (15 (27) апреля 1836 — 5 (18) декабря 1910) — генерал-лейтенант из рода Демидовых, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Биография 
Родился в 1836 году в Санкт-Петербурге, сын генерал-адъютанта Петра Григорьевича Демидова от брака с Елизаветой Николаевной, урождённой Безобразовой. Его крёстным отцом был император Николай I.

В военную службу вступил в 1853 году в Кавалергардский полк, 20 ноября 1854 года произведён в прапорщики. В 1863—1864 годах принимал участие в подавлении восстания в Польше и награждён орденом св. Анны 3-й степени.

17 (29) января 1866 года Николай Петрович Демидов получил высочайшее дозволение, после смерти его двоюродного деда светлейшего князя Павла Петровича Лопухина (умер в 1873 году), именоваться светлейшим князем Лопухиным-Демидовым, с тем, чтобы фамилия эта присвоена была только старшему в его роде.

Произведённый в 1870 году в полковники, Демидов в 1877—1878 годах принимал участие в русско-турецкой войне и 6 сентября 1877 года был награждён золотым палашом с надписью «За храбрость» и вслед за тем орденом св. Владимира 3-й степени с мечами.

30 августа 1880 года он был произведён в генерал-майоры с зачислением в Свиту Его Величества.

В 1882 году Лопухин-Демидов был награждён орденом св. Станислава 1-й степени и в 1885 году был удостоен ордена св. Анны 1-й степени, в 1889 году получил орден св. Владимира 2-й степени. В мае 1890 года он был зачислен в запас по армейской кавалерии с производством в генерал-лейтенанты.

Скончался 5 декабря 1910 года в имении Корсунь Каневского уезда Киевской губернии от сердечной болезни и 9 декабря был там же похоронен.

Семья 
Жена — Ольга Валериановна Столыпина (01.01.1841, Париж—1926), внучка генерала А. Н. Бахметева; дочь полковника Валериана Григорьевича Столыпина (1807—1852) от брака с Варварой Алексеевной Бахметевой (1816—1896), крестница графини С. С. Киселевой. Окончила Смольный институт благородных девиц. По словам современников, была женщиной высокого стиля, величественная, гордая и властная. В обществе была известна своими легкомысленными любовными связями. Поразительной красоты в молодости, она до поздней старости сохраняла правильные, тонкие черты лица и величавую осанку.

Будучи «чересчур бойкой дамой» и близкой подругой императрицы Марии Фёдоровны, княгиня Лопухина имела все качества типичной «grande dame». Она «не смущалась никем и ничем, говорила каждому в лицо правду, не сообразуясь с тем, приятно это ему или нет, но говорила она таким тоном, что ни протестовать, ни обижаться и в голову не приходило». С 1880-х годов почти безвыездно жила в своем имении Корсунь Киевской губернии, где открыла завод хлоритовых красок и французскую корзиночную мастерскую, считавшуюся лучшей в России по изяществу и разнообразию изделий. За свой счет содержала в Корсуне больницу и несколько училищ. В 1918 году эмигрировала в Германию, умерла в Берлине. В браке имела шестерых детей:
 Елизавета Николаевна (1864—1941), фрейлина, похоронена в Берлине на православном кладбище Тегель.
 Павел Николаевич (186?—187?)
 Петр Николаевич (186?—1871)
 Лев Николаевич (1868—1909)
 Александр Николаевич (1870—1937) — с 1904 года женат на Наталье Дмитриевне Нарышкиной, дочери камергера Дмитрия Константиновича Нарышкина и графини Елены Константиновны Толль. Умер в эмиграции в Финляндии. Из его шести сыновей потомство было только у Александра (1905—1982) и Петра (1916—1998), сменившего в 1942 году имя и фамилию на Пекка Таммипуу. Фамилию Лопухин-Демидов удерживает внук Александра — Николай-Александр-Поль (род 1976).
 Вера Николаевна (1871—1919), фрейлина, погибла во время революции.

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. — , 2009.
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. — , 2007
 Русская родословная книга. Издание «Русской старины». — , 1873.
 Список генералам по старшинству на 1889 год. — , 1889.
 Федорченко В. И. Свита российских императоров. Книга 1. А—Л. — Красноярск—, 2005.

Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Участники войны против польских повстанцев 1863 года
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Николай Петрович
Николай Петрович
Светлейшие князья
Генерал-лейтенанты (Российская империя)